6997 Laomedon – asteroide del Sistema solare

Cratere Laomedon – cratere su Ganimede